Вулиця Полонської-Василенко (Дніпро)
 Вулиця Полонської-Василенко (Київ)